Rawes ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Rawes (* 1969), Literaturhistoriker
 Henry Augustus Rawes (1826–1885), britischer Geistlicher und Autor